Луч — посёлок в Сысертском районе Свердловской области России. Входит в Сысертский городской округ.

Население

География 
Посёлок Луч расположен к юго-востоку от Екатеринбурга, в 3,5 километра к юго-западу от окружного и районного центра — города Сысерти. Посёлок раскинулся на противоположном от города западном берегу Сысертского пруда, образованного на реке Сысерти. В нескольких километрах от Луча к юго-западу находится посёлок Верхняя Сысерть. Посёлок Луч окружают леса природного парка «Бажовские места».

История 
Посёлок был основан в 1830-х годах П. Д. Соломирским, владельцем Сысертского завода.

31 октября 2007 года в черту посёлка Луча был включён участок площадью 32238 м².

4 марта 2014 года ранее безымянным улицам  были присвоены названия  Лесная, Набережная и Кольцевая, а микрорайонам — Тихий залив и Лесная сказка.

Инфраструктура 
В посёлке Луче есть сельский клуб, фельдшерский пункт и магазин.

В посёлке работает туберкулёзный санаторий «Луч».

До посёлка можно добраться на автобусе из Сысерти.

Ссылки 
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=7924&project=1

Примечания 

Населённые пункты на реке Сысерти
Населённые пункты Сысертского городского округа